Pterolebias är ett släkte av fiskar. Pterolebias ingår i familjen Rivulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Pterolebias